Montmain kan syfta på:
 Montmain, Côte-d'Or
 Montmain, Seine-Maritime